Пчела (Apidae) — естественная негеральдическая гербовая фигура.

Чрезвычайно многоплановый символ. Встречается на более чем трёхстах гербах. Олицетворяет: трудолюбие , усердие и покорность, организаторские и творческие способности, чистоплотность, общительность, скромность, одухотворённость, храбрость, мудрость, уверенность, сдержанность, экономию и бережливость, красноречие (медовые речи). В древние времена учёные трудились при восковых свечах, поэтому пчелу связывают с просвещением и наукой. Щиты с гербами пчёл или ульев, могли указывать на страны и районы, где процветает пчеловодство. Пчелиный мёд и жало — символы благодати и страдания Христа. Пчелиная матка символизировала верховную власть, плодородие и богиню-мать.

История 
На Древнем Востоке, Египте и Греции пчела являлась символом королевской власти или иную монархическую систему, где согласно мифологии она родилась из слёз бога солнца Ра. В хеттских мифах пчела сохранила мир от засухи, найдя потерявшегося сына бога ветров и погоды. В Золотом веке, дикий мёд считался амброзией — пищей богов. Эмблема пчелы являлась атрибутом или спутником многих богов: Кибела, Артемида (Диана), Деметра, и их жриц которых называли "пчёлами". Ессейские священники также назывались "пчёлами". В христианстве саму церковь называли — Ульем. В греческой, ближневосточной, исламской и арийской традициях пчела — аллегория души. В индуизме, пчела является символом реикарнации. Голубая пчела на лбу — знак Кришны, на лотосе — Вишну, над треугольником — Шивы. Если пчела изображена на могильном памятнике, то это знак воскрешения. В Китае пчела ассоциируется с непостоянством "разборчивых невест". У Древних славян пчела символ любви, так как соединяла в себе "сладость мёда и горечь жала".

В 1804 году Наполеон был коронован императором Франции, государственным гербом стал золотой орёл с пучком молний в лапах на фоне синего диска, окружённого цепью учреждённого в 1802 году ордена Почётного легиона. Диск помещался на фоне скрещённых скипетров и усеянной пчёлами (личная эмблема Наполеона) мантии с короной. С тех пор, при Бонапартах пчела заменила цветок лилии в геральдических орнаментах.

Семь пчёл на фоне земного шара в нашлемнике герба Манчестера означают аллегорическую отсылку к XIX веку, когда Манчестер был жизненно важным центром Великобритании, и плоды труда этого города можно было встретить повсюду в мире.

В Европейской геральдике отражение пчелы и ульев получило в гербах в связи с правом на лесные ульи, выдаваемые монархом, и называемые "абелладжо", изображение которого стала пчела.

В русской геральдике изображение пчелы получила в конце XVIII века, в связи с бурным развитием, науки, медицины и промышленности, где эмблема пчелы символизировала трудолюбие, вклад в общее дело строительства государства. По А.Б. Лакиеру: "трудолюбие в службе гражданской и постоянство в исполнении обязанностей, возлагаемых ею, знаменуются в гербах очень часто пчелами, вылетающими из улья или иначе расположенными в гербах". В территориальной геральдике пчела использовалось в гербах городов: Нахичевань на Дону, Климович, Сосница, Медыни, Новое Место, Оса и Тамбовской губернии и отражало развитое пчеловодство. Улей использовался в гербах городов: Новохопёрск, Спасск, Тамбов.

Критика 
Считалось, что пчела создаёт потомство таким же непорочным образом, как и цветы, на которых она кормится, что стало основанием для использования её, как эмблемы Девы Марии.

Использование 
Эмблема пчелы или улья используются в гербах дворянских родов: Авериных X, 131; Ананьевских VIII, 75; Бежиных VI, 86; Бижеичей IX, 159; Богдановых VIII, 152; Бредихиных VIII, 33; Вагановых VII, 175; Гладкого X, 150; Голиковых II, 149; Ефименковых IX, 149; Захаровых V, 149; Зерновых I, 122; Кандалинцовых II, 150; Карташевских X, 147; Латыниных I, 150; Линицких I, 147; Молчановых X, 148; Протопоповых VII, 125; Смирновых VIII, 155; Хлебниковых IV, 145; Христиани X, 139; Чеодаевых X, 85; Шаховых X, 146; баронов Штиглиц X, 18; Яковлевых I, 116; VIII, 158; IX, 150 и др.)».

Примеры

Примечания

Литература 

 
 Fox-Davies A. C. A Complete Guide to Heraldry. — New York: Dodge Pub. Co., 1909.
 David Engels/Carla Nicolaye (Hgg.), Ille operum custos. Kulturgeschichtliche Beiträge zur antiken Bienensymbolik und ihrer Rezeption, Hildesheim 2008 (Olms-Verlag, Spudasmata-Reihe Bd. 118).
 Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997
 Хоул К. Энциклопедия примет и суеверий. М., 1998
 Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. М., 2001
 Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 1999
 Сост. В.М. Рошаль. Энциклопедия символов. Изд. Сова. М. 2008 г. Пчела. стр. 796-798. ISNB 978-985-16-2097-1.
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Пчела. стр. 341. ISBN 978-5-271-10044-4.

Ссылки 
 Zur Homepage des Forschungsprojekts Ille operum custos. Kulturgeschichtliche Beiträge zur antiken Bienensymbolik und ihrer Rezeption

Пчела в геральдике